Der Ungarische Eishockeypokal ist der nationale Pokalwettbewerb in Ungarn im Eishockey.

Titelträger 
(soweit bekannt)

Weblinks  
 Offizielle Website des Ungarischen Eishockeyverbands (ungarisch)
 Offizielle Website von Ujpesti TE (ungarisch)

Pokal